«Родосло́вная» () — американский многосерийный драматический триллер, созданный Тоддом А. Кесслером, Гленном Кесслером и Дэниелом Зелманом (известными по работе над сериалом «Схватка») и спродюсированный компанией Sony Pictures Television. Все серии первого сезона вышли на канале Netflix 20 марта 2015 года. До этого, 9 февраля 2015 года, сериал был продемонстрирован на 65-ом Берлинском кинофестивале. Второй сезон вышел 27 мая 2016 года. 13 июля 2016 года Netflix продлил сериал на третий сезон, а спустя два месяца объявил о закрытии сериала после трёх сезонов.

Обзор сезонов 

{| class="wikitable" style="text-align: center;"
|-
! style="padding: 0 8px;" colspan="2" | Сезон
! style="padding: 0 8px;" | Эпизоды
! style="padding: 0 8px;" | Премьера
|-
 |style="background: #19393C;"|
 |1
 |style="padding: 0 8px;"| 13
 |style="padding: 0 8px;"| 20 марта 2015
|-
 |style="background: #D0DB8F;"|
 |2
 |style="padding: 0 8px;"| 10
 |style="padding: 0 8px;"| 27 мая 2016
|-
 |style="background: #93b264;"|
 |3
 |style="padding: 0 8px;"| 10
 |style="padding: 0 8px;"| 26 мая 2017
|}

Сюжет 
Сюжет сериала разворачивается вокруг семейного клана Рэйбёрнов, которые живут, на первый взгляд, беззаботной жизнью в живописном уголке Флорида-Кис и владеют маленьким отелем на побережье. Празднование 45-летия отеля собирает всю семью вместе. В частности, возвращается самый старший сын Дэнни, отчуждённый от семьи из-за давнего конфликта с деспотичным отцом, который возвращает прежние споры и открывает трагическое прошлое семьи. После того, как мать предлагает Дэнни остаться и помогать присматривать за отелем, он становится причастным к контрабанде наркотиков и непосредственно подвергает опасности всех, кто его окружает. Это заставляет младших братьев, — Джона и Кевина, и их сестру Мег пойти на всё возможное для спасения достояний семьи Рэйбёрн.

В ролях

Основной состав 
 Кайл Чендлер — Джон Рэйбёрн, средний сын, помощник местного шерифа
 Бен Мендельсон — Дэнни Рэйбёрн, старший сын, «паршивая овца» в семье
 Линда Карделлини — Мег Рэйбёрн, младшая сестра, самый младший ребёнок в семье, юрист
  — Кевин Рэйбёрн, младший брат, владеет бизнесом по ремонту лодок, который приходит в упадок
 Джасинда Барретт — Дайана Рэйбёрн, жена Джона
 Джейми Макшейн — Эрик О’Бэннон, друг Дэнни, бывший осуждённый
 Энрике Мурсиано — Марко Диас, детектив полиции, сотрудник Джона и парень Мег
 Сэм Шепард — Роберт Рэйбёрн, патриарх семьи, отец Денни, Джона, Кевина и Мег (главная роль, 1 сезон; приглашённая, 2 сезон)
 Сисси Спейсек — Салли Рэйбёрн, мать Денни, Джона, Кевина и Мег
 Кэти Финнеран — Бель Рэйбёрн, жена Кевина (второстепенная роль, 1 сезон; главная, 2 сезон)
 Джон Легуизамо — Оззи Дельвеччио (2 сезон)
 Андреа Райсборо — Эванджелин (2 сезон)

Второстепенный состав 
 Хлоя Севиньи — Челси О’Бэннон, младшая сестра Эрика
  — Алек Волос, клиент и любовник Мег
 Миа Киршнер — женщина в автобусе/Сара Рэйбёрн, старшая сестра (в зрелом возрасте), которая погибла в детстве
 Брендан Ларракуэнтэ — Бен Рэйбёрн, сын Джона и Дайаны
 Тейлор Рувье — Джейн Рэйбёрн, дочь Джона и Дайаны
 Гленн Моршауэр — Уэйн Лаури, местный наркоторговец
 Джино Венто — Рафи Кинтана, подчинённый Уэйна Лаури
 Элиезар Кастро — Карлос Мехия, бывший работник отеля Рэйбёрнов, клиент Мег
 Билл Келли — Клэй Грюнвальд, агент Управления по борьбе с наркотиками
 Джереми Палко — Николас Видмарк, сосед Кевина
 Фрэнк Гойт Тэйлор — Ленни Потс, друг Роберта, детектив полиции в отставке
 Оуэн Тиг — Нолан Рэйбёрн, сын Дэнни, о котором не знали остальные члены семьи Рэйбёрн
 Бо Бриджес — Рой Гилберт, политический сторонник и союзник Джона Рэйбёрна на должность шерифа
 Дэвид Зейес — шериф Агирр, действующий шериф, действующий против Джона Рэйбёрна

Отзывы 
Сериал получил положительные отзывы критиков за удачный подбор актёрского состава, отличную игру актёров, в частности Кайла Чендлера и Линды Карделлини, атмосферный нуар на фоне тропической Флориды и неспешное последовательное развитие сюжета.

Награды

Примечания

Ссылки 
 «Родословная» на Netflix

Телесериалы США 2010-х годов
Телесериалы США, запущенные в 2015 году
Телесериалы США, завершённые в 2017 году
Криминальные телесериалы США
Драматические телесериалы США
Оригинальные программы Netflix
Телесериалы на английском языке
Телесериалы, сюжет которых разворачивается во Флориде
Телесериалы Sony Pictures Television